Альберт Гоффа (; , Ричмонд — , ) — немецкий хирург-ортопед.

Биография

Альберт Гоффа родился в  (британская колония Натал в Южной Африке). Сын немецкого врача, практиковавшего в Претории. Провёл детство в Южной Африке, затем учился в гимназии в Касселе, изучал медицину в Марбургском университете и во Фрайбурге. С 1897 года — профессор Вюрцбургского университета, там же держал частную ортопедическую клинику. С 1902 года работал в Берлине. С 1892 года редактировал «Zeitschr. f. orthopädischen Chirurgie». Умер в  (Рейнская провинция, Германская империя).

Гоффе принадлежит ряд работ по прикладной хирургии и ортопедии, в которых он особенно подробно развил учение о сколиозах, и о лечении искривлений посредством особых аппаратов; в устроенной при его клинике мастерской изготовлялись многие изобретённые им аппараты. Он же с большим успехом применял массаж и врачебную гимнастику. Его «Lehrbuch der orthopädischen Chirurgie» (Штуттг., 3 изд., 1898) переведён на многие европейские языки.

Библиография
 «Fracturen und Luxationen» (3 изд., 1896)
 «Technik d. Massage» (2-е изд., 1897)
 «Verbandlehre, Atlas und Grundriss» (2-е изд., 1900)
 «Das Problem d. Skoliose Behandlung» (1897)

Примечания

Ссылки 
 
 Hoffa A. Техника массажа / Albert Hoffa ; пер. с нем. испр. изд. С. А. Бродского. — СПб. : Изд. журн. ”Практ. медицина” (В. С. Эттингер), 1899. — 72, 4 с. : ил. 

Родившиеся в Северо-Капской провинции
Ортопеды
Хирурги Германии
Выпускники Марбургского университета
Выпускники Фрайбургского университета
Преподаватели Вюрцбургского университета